Мехувский повят () — повят (район) в Польше, входит как административная единица в Малопольское воеводство. Центр повята — город Мехув. Занимает площадь 676,73 км². Население — 50 931 человек (на 2005 год).

Состав повята 
 города: Мехув
 городско-сельские гмины: Гмина Мехув
 сельские гмины: Гмина Харшница, Гмина Голча, Гмина Козлув, Гмина Ксёнж-Вельки, Гмина Рацлавице, Гмина Слабошув

Административное деление 
Повят подразделяется на 7 гмин (1 городская и 6 сельских).

Демография 
Население повята дано на 2005 год.

См. также 
 Меховский уезд

Ссылки 
 Официальная страница повята

Мехувский повет
Поветы Малопольского воеводства